Mörtetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtetjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Mörtetjärnen (Gunnarsnäs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Mörtetjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mörtetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Mörtetjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Lilla Mörtetjärnet, sjö i Eda kommun,  (0,8 ha)
Stora Mörtetjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (12,6 ha)
Södra Mörtetjärnet, sjö i Eda kommun,  (3,16 ha)
Östra Stora Mörtetjärnet, sjö i Eda kommun,  (2,7 ha)

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn